Surko ist der Familienname von:
 Clifford Surko (* 1941), US-amerikanischer Plasmaphysiker

Sonstiges:
 Surko Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika